Радомир Путник:
 Путник, Радомир (1847—1917) — сербский военачальник, воевода, начальник Генерального штаба Сербии во время Балканских войн и Первой мировой войны.
 Путник, Радомир (род. 1946) — сербский драматург, писатель, сценарист.